Oreohelix anchana är en snäckart som beskrevs av Gregg 1953. Oreohelix anchana ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
anchana